Knuven kan syfta på följande platser:

Finland 

 Knuven, Korsholm, Österbotten, 
 Knuven, Korpo, Åboland,

Se även
Kniven

Robotskapade Finlandförgreningar